Friesenbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Friesenbichler (* 1968), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Elfriede Harrer-Friesenbichler (1953–1986), österreichische Gewerkschafterin und Politikerin
 Günter Friesenbichler (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Kevin Friesenbichler (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Robin Friesenbichler (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Wolfgang Friesenbichler (* 1969), österreichischer Fußballspieler